Kabinett Bjarni Benediktsson steht für folgende Regierungen Islands:
 Kabinett Bjarni Benediktsson (1963) (1963 bis 1970)
 Kabinett Bjarni Benediktsson (2017) (2017)